Волворт (округ, Південна Дакота)
Волворт (округ, Вісконсин)